Wingo ist der Familienname folgender Personen:

 Al Wingo (1898–1964), US-amerikanischer Baseballspieler
 Blair Wingo (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Effiegene Locke Wingo (1883–1962), US-amerikanische Politikerin
 Harthorne Wingo (1947–2021), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ivey Wingo (1890–1941), US-amerikanischer Baseballspieler
 Otis Wingo (1877–1930), US-amerikanischer Politiker
 Paul Wingo (1946–2014), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Rich Wingo (* 1956), US-amerikanischer Footballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wingo (Colorado)
 Wingo (Kalifornien)
 Wingo (Kentucky)
 Wingo (Tennessee)

Wingo ist der Name folgender Unternehmen:
 Wingo (Fluggesellschaft) kolumbianische Billigfluggesellschaft 
 Wingo (Telekommunikationsmarke)